Purl bezeichnet:
 Purl (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Kristen Lester (2018)

Purl ist der Familienname von:
 Linda Purl (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

Die Abkürzung PURL steht für:
 Persistent Uniform Resource Locator, persistente Verweise auf Inhalte von Webseiten
 Personalized Uniform Resource Locator, personalisierte Verweise auf Inhalte von Webseiten, im Rahmen des Dialogmarketings genutzt

Siehe auch:
 Pearl (Begriffsklärung)
 Perl (Begriffsklärung)

PURL